Vukan van Raška, župan van Raška (ca. 1083-ca. 1114)
 Vukan Nemanjić, grootžupan van Servië (1102-1104)